Василий Михайлович Чечвянский (настоящее имя и фамилия — Василий Михайлович Губенко) (, 11 марта (28 февраля по старому стилю) 1888, хутор Чечва близ городка Грунь Зеньковского уезда Полтавской губернии (ныне Ахтырский район Сумской области Украины) — 15 июля 1937, Киев) — советский украинский писатель, юморист и сатирик 30-х годов XX века.
Взял себе литературный псевдоним Василий Чечвянский от хутора Чечва — места своего рождения.

Биография 
Родился в многодетной (17 детей) крестьянской семье. Один из его младших братьев — Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко), также стал известным в СССР писателем-юмористом и сатириком. Братья Василий и Павел закончили Грунскую начальную, а затем Зеньковскую двухгодичную школу в Полтавской губернии.
Согласно существовавшему приказу киевского генерал-губернатора «о наборе мальчиков в фельдшерскую школу при Киевском госпитале» (с четырехлетним казённым обучением) в 1902 году отец привез Василия в Киев, где он успешно сдал вступительные экзамены и был принят в фельдшерскую школу, которую закончил в 1906 году. Сдал экстерном экзамены за 8-й класс гимназии,
начал службу в армии. Участник Первой мировой войны, фронтовик. Затем служил в Красной Армии, занимая ряд высоких интендантских должностей в Северо-Кавказском округе.

Во время службы в армии Василий Губенко начал заниматься литературным творчеством. Опубликовал на страницах военных газет ряд небольших фельетонов.

В начале 1924 года демобилизовался из РККА. Поселился в Ростове-на-Дону, где активно сотрудничал в местной печати как газетчик—фельетонист, а в конце того же года вернулся в тогдашнюю столицу Украины — Харьков. С этого времени он полностью посвятил себя журналистской и литературной деятельности, активно печатался в украинских газетах и журналах.

В начале 1925 года Василий Чечвянский — заведующий филиалом газеты «Известия» в Полтаве. В 1926 году вернулся в Харьков, поступил на работу в редакцию журнала «Красный перец», затем был назначен ответственным секретарём этого журнала. Был членом ВУСПП.

По обвинению в участии в украинской контрреволюционной националистической фашистской организации, 2 ноября 1936 г. Василий Чечвянский был арестован. 14 июля 1937 в Киеве выездная сессия Военного трибунала Верховного суда СССР на основании ст. в. 54-8, 54-11 УК УССР вынесла приговор о расстреле Василия Чечвянский и на следующий день — 15 июля 1937 года, его казнили. Репрессиям подверглась и вся семья Чечвянского — жена и сыновья.

В 1957 году Василий Чечвянский был реабилитирован.

Избранные произведения 
 сборники юморесок
 «Цари природы» (1928)
 «Ех, товарищи …» (1928)
 «Кадило» (1929)
 «Между прочим» (1929)
 «Переливание крови» (1929)
 «Оздоровление аппарата»
 «Оскудение»
 «Фактор» (1930)
 «Не вам говоря» (1930)
 «Пародии» (1930)
 «Республиканцы» (1930)
 «Несчастные» (1933)
 «Утилю путевку» (1934)
По реабилитации вышли его сборники «Избранные юморески» и «Мягкий характер» (1959). В 1990 году в «Библиотечке журнала „Огонёк“», на русском языке — «Ответственность момента».

Примечания

Ссылки 
 Йому «пришили» літературні помилки

Писатели СССР
Писатели Украины
Сатирики Украины
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые писатели
Посмертно реабилитированные в СССР

Расстрелянное возрождение
Казнённые в 1937 году